Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2000 года проходил с 9 по 15 октября в Плуэ, Франция.

Медалисты 

2000
велогонки
велогонки
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по велоспорту во Франции